Gentleman Jack – amerykański serial telewizyjny, biografia Anne Lister
 Gentleman Jack – piosenka zespołu O’Hooley & Tidow, utwór przewodni serialu
 Gentleman Jack – amerykańska whiskey produkowana przez Jack Daniel’s

Przydomek Gentleman Jack (Dżentelmen Jack) nosili m.in.:
 Anne Lister (1791–1840) – brytyjska posiadaczka ziemska i pamiętnikarka
 John Reid McGowan (1872–1912) – australijski bokser
 Jack Diamond (1897–1931) – irlandzko-amerykański gangster
 Jack Purtell (1921–2017) – australijski dżokej
 Jack Sears (1930–2016) – brytyjski pisarz i kierowca wyścigowy
 Gentlemen Jack Gallagher (ur. 1990) – brytyjski wrestler i zawodnik MMA